Cook est un mot anglais signifiant « cuisinier ».

Culture et société 
 James Cook est un personnage de la série télévisée Skins.
 Captain Cook und seine singenden Saxophone est un groupe instrumental de schlager allemand.
 Cook it est un service de prêt-à-cuisiner québécois.

Patronyme

Toponyme

D'après le capitaine britannique James Cook 
 les Îles Cook, état indépendant d'Océanie,
 l’île Cook, une des îles Sandwich du Sud,
 l'île Cook, une île de la Terre de Feu, au Chili,
 le Mont Cook, point culminant de la Nouvelle-Zélande,
 le Glacier Cook, principal glacier des Îles Kerguelen,
 le détroit de Cook, séparant les deux îles principales de la Nouvelle-Zélande,
 le golfe de Cook (Cook Inlet) en Alaska,
 la baie de Cook à Moorea (Polynésie française),
 la baie Cook, au Chili,
 la rivière Cook, en Nouvelle-Zélande, sur l'île du Sud,
 Hotel Captain Cook, hôtel américain situé à Anchorage, en Alaska,

Autres 
 Île Cook, îlot rocheux en Nouvelle-Galles du Sud,
 Lacs des États-Unis :
 Lac Cook, sur la Montagne Boulder dans l'Utah, 
 Lac Cook, dans le Cameron Regional Park d’Alexandria en Virginie,
 Lac Cook, dans les Montagnes Bearlodge dans la Black Hills National Forest dans le Wyoming,
 Cook, un cratère lunaire.
 James Cook University Hospital, un hôpital de Middlesborough (Angleterre).

Villes

Australie 
 Cook, nœud ferroviaire d'Australie-Méridionale
 Cook, sur le Territoire de la capitale australienne

Canada 
 Cook's Harbour, Terre-Neuve-et-Labrador

États-Unis 
 Cook, une localité de Caroline du Sud
 Cook, une localité de Floride
 Cook, une localité de l'Indiana
 Cook, une localité du Kansas
 Cook, une localité du comté de Saint Louis dans le Minnesota
 Cook, une localité de l'Ohio
 Cook, une localité de l'Oklahoma
 Cook, une localité de l'Oregon
 Cook, une localité du Texas

Cook Corner est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis :
 Cook Corner en Caroline du Sud
 Cook Corner en Utah
 Cook Corners (New York) :
 Cook Corners (Comté de Chautauqua)
 Cook Corners (Comté de Montgomery)
 Cook Heights en Géorgie
 Cook Landing en Caroline du Sud
 Cook Mill dans le Tennessee
 Cook Mills dans le Maine
 Cook Mine en Virginie-Occidentale
 Cook Station dans le Missouri
 Cook Tomb en Pennsylvanie

Voir aussi 
 
 Cookham
 Cookshire au Québec, au Canada,
 Cooktown, au Queensland, en Australie

Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais